L'edizione 1955-56 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Sylve Bengtsson (Halmstads BK), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Norrköping campione di Svezia 1955-56.
Norrby IF e Degerfors IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
Campionato svedese di calcio